Esistono due comuni francesi con questo nome

Lançon – Ardenne
Lançon – Alti Pirenei